Моравица може да се отнася за:
 Моравица – село в Област Враца, община Мездра
 Моравица – село в Област Търговище, община Антоново
 Моравица – туристическа хижа в Пирин
 Моравица – манастир в Сърбия
 Моравица – селска гмина (община) в Полша, Швентокшиско войводство, Келецки окръг
 Голийска Моравица (или само Моравица) - река в Западна Сърбия, приток на Западна Морава
 Соколбанска Моравица – река в Източна Сърбия
 Стара Моравица – село във Войводина, Сърбия

Вижте също 
 Моравище (Моровиск) - средновековно българско селище на устието на река Морава в Дунав, седалище на епархия на Охридската архиепископия